Etiqueta puede referirse a:

 El hashtag o etiqueta; cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla o numeral (#).
 La etiqueta o tag; lenguaje informático de marcado utilizado, por ejemplo, para construir páginas con HTML.
 La etiqueta o tag; palabras clave que describen un documento informático.
 La etiqueta, norma a seguir para el trato entre integrantes de un determinado grupo.

Enlaces externos